

Населені пункти та їхні частини
 Ожехувка — село в гміні Ясениця-Росельна Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ожехувка — село в гміні Райґруд Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Ожехувка — село в гміні Бодзентин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ожехувка — частина села Скава в гміні Раба-Вижна Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Ожехувка — частина села Керлікувка в гміні Тшцяна Бохенського повіту Малопольського воєводства

Примітки